Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin du Mexique.

Faits marquants 
 Rafael Nadal, vainqueur en 2005, est présent pour la première fois depuis cette date. Il atteint sa  en 3 tournois disputés en 2013.
 Il remporte la finale contre son compatriote David Ferrer, gagnant son , le  sur terre battue. Pour la  consécutive, c'est un Espagnol qui remporte le tournoi en simple.
 En double, Łukasz Kubot et David Marrero s'imposent en finale face à Simone Bolelli et Fabio Fognini. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2013) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Mexique
Sport au Mexique en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013